PHYHIP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 330 амінокислот, а молекулярна маса — 37 573.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки